HMS Caesar ist ein Schiffsname:
 HMS Caesar (1793) 
 HMS Caesar (1853) 
 HMS Caesar (1896) 
 HMS Caesar (R07)